Ямацератопс () — род птицетазовых динозавров инфраотряда цератопсов, живших в меловом периоде (около 99,6—70,6 миллионов лет назад), на территории нынешней Азии. Окаменелости цератопса были найдены в Восточно-Гобийском аймаке (формация Javkhlant) в Монголии. Впервые описан палеонтологами Makovicky & Norell в 2006 году. Всего известен один скелет Yamaceratops. Представлен одним видом — Yamaceratops dorngobiensis.

Примечания

Ссылки 
 Классификация ископаемых на сайте The Paleobiology Database

Цератопсы
Динозавры Азии
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2006 году